12-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 5—6 августа 1989 года на Международном стадионе в Гейтсхеде (Великобритания). На старт финала A (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 16 женских легкоатлетических дисциплинах.

Одновременно в бельгийском Брюсселе (мужчины) и французском Страсбурге (женщины) состоялся финал B, в датском Копенгагене, бельгийском Брюсселе и ирландском Дублине — финалы C.

На турнире проходил отбор на Кубок мира 1989 года в Барселоне. Право представлять Европу заслужили по две лучшие команды, Великобритания и ГДР у мужчин и ГДР и СССР у женщин.

Лучшее выступление соревнований оказалось на счету 20-летней Ильке Вилудды из ГДР. В секторе для метания диска она пять раз отправила снаряд за 70-метровую отметку. Лучшей оказалась попытка на 73,04 м, более чем на 10 метров дальше ближайшей соперницы.

Ещё одна вчерашняя юниорка, румынка Галина Астафей, повторила свой национальный рекорд в прыжке в высоту — 2,00 м.

Финал A

Командное первенство 
Великобритания впервые в истории выиграла мужской Кубок Европы и стала третьей страной после СССР и ГДР, которой удалось это сделать. Второе место изначально заняла команда СССР, но после допинговой дисквалификации толкателя ядра Александра Багача пропустила вперёд ГДР.

Девятую победу в двенадцати розыгрышах Кубка одержали восточногерманские женщины, в очередной раз уверенно опередившие представительниц СССР.

Испания у мужчин и Чехословакия у женщин выбыли в финал B.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

 По окончании соревнований советский толкатель ядра Александр Багач сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен был дисквалифицирован на 2 года, а его выступление на Кубке Европы 1989 года, третье место с результатом 20,08 м, было аннулировано.

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Финал B 
Финал B прошёл 5—6 августа в бельгийском Брюсселе (мужчины) и французском Страсбурге (женщины). В следующий розыгрыш финала A вышли Болгария у мужчин и Франция у женщин. В связи с произошедшим в 1990 году объединением Германии в финале A появилось по одному дополнительному месту, которые получили мужская и женская команды Венгрии. По аналогичной причине в финал C выбыли только по одной команде, Бельгия у мужчин и Югославия у женщин.

Финалы C 
Финалы C прошли 5—6 августа в двух дивизионах. Команды первой группы выступали в датском Копенгагене (мужчины) и в бельгийском Брюсселе (женщины), второй группы — в ирландском Дублине. В следующий розыгрыш финала B вышли Финляндия и Югославия у мужчин и Бельгия и Нидерланды у женщин.

Финал C1 (Копенгаген и Брюссель)

Финал C2 (Дублин)

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Август 1989 года
Спорт в Великобритании в 1989 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Гейтсхед